On air kan verwijzen naar:

 On air (Alan Parsons), een album Alan Parsons
 On Air (luchtvaartmaatschappij), een luchtvaartmaatschappij uit Italië
 On air, een album van The Rolling Stones
 On Air (televisieprogramma), een televisieprogramma van de NCRV